Петрушанский — фамилия.

 Петрушанский, Рафаил Романович (1895—1937) — украинский советский государственный деятель, председатель киевского городского совета (1934—1937).
 Петрушанский, Борис Хаимович (1947—2017) — режиссёр и сценарист, художник кино, педагог. Генеральный директор «Клоун-мим театра Лицедеи» (2001—2011).